El término Iglesia de San Bernardo puede hacer referencia a:

Iglesia de San Bernardo, iglesia situada en Ciudad de México
Iglesia de San Bernardo, iglesia situada en Cirat, provincia de Castellón
Iglesia de San Bernardo, iglesia situada en Gibraltar
Iglesia de San Bernardo, iglesia situada en Kralendijk, Bonaire, Caribe Neerlandés.
Iglesia de San Bernardo, iglesia situada en Sevilla